Царство абхазов и картлийцев, также известное как Царство абхазов и картлов, Царство Багратидов, страна упоминается как Королевство Севастопольское – спорный термин введённый абхазскими историками для обозначения мультинационального государства в существовавшего в 978/1004–1293 гг. на Кавказе.

Термин 

Термин "царство абхазов и картлов" использовался для обозначения того государства которое существовало после перехода династии Аносидов в Абхазии к династии Багратидов, термин фигурировал в популярных работах абхазского историка О.Х.Бгажба как производный от термина "царь абхазов и картлов", "царь абхазов и картлийцев", таким образом впервые, именовался абхазский царь Баграт в Летописи Картли. Надо предполагать что подобны термин указывает на то что государство являлось неким династическим объединением Абхазии и Тао-Кларджети.

Краткая история 

 978–1014 собирание земель и подавление восстаний внутри страны.
 1014–1208 соперничество с Византией за Тао-Кларджети
 1226 конфликты с хорезмшахами.
 1068–1123 сельджукское иго.
 1123–1293 монгольское иго и развал государства на две части.

Критика 

Мнение о существовании царства абхазов и картлов противоречит со мнением других некоторых учёных. Первая позиция считает что государство продолжало оставаться и называться абхазским, другие думают это было новое абхазско-картвельское объединение.

Примечания